Ниже в хронологическом порядке перечислены картины мексиканской художницы Фриды Кало.

Примечания 

Кало